Incisiprion är ett släkte av ringmaskar. Incisiprion ingår i familjen Polychaetaspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Incisiprion